Юсуп Гурбанбердыевич Давудов (, 1969 г., Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — туркменский государственный деятель.

Родился в 1969 году в г. Ашхабаде.

Окончил Туркменский политехнический институт, по специальности — инженер-электрик.

Карьера 
Трудовую деятельность начал в 1986 году столяром «Туркменэнергокоопгурлушык». Далее работал оператором ПО «Туркменэнерго», электромонтером, инженером, начальником службы релейной защиты и автоматики ПО «Ахалэнерго», главным инженером «Ашгабатэлектросети» .

С 2002 года по 20 мая 2005 года являясь председателем государственной энерготехнологической корпорации «Кувват», одновременно занимал пост первого заместителя министра энергетики и промышленности Туркменистана.

20 мая 2005 года назначен министром энергетики и промышленности Туркменистана. В качестве министра энергетики и промышленности провёл переговоры с министром Ираном , на которых была достигнута договорённость об увеличении экспорта в Иран электрической энергии до 400 мегаватт в год, а также её трансфера между странами в периоды пиковых нагрузок их энергосистем.  

С 31 октября 2005 года одновременно с постом министра занимал должность заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана. 

После смерти президента Туркмении Сапармурата Ниязова входил в состав комиссии по организации его похорон. После выборов Президента Туркменистана автоматически отправлен в отставку 21 февраля 2007 года и не был переназначен вице-премьером, сохранив должность министра энергетики и промышленности.

2 марта 2007 года новый президент Туркмении Бердымухамедов объявил Юсупу Давудову строгий выговор за «за ослабление контроля за работой системы электроснабжения города Ашхабада, в результате чего происходят перебои в подаче электротока в сеть столицы». 28 мая 2007 года вновь получил выговор от Бердымухамедова за «ослабление контроля в работе курируемой отрасли».

9 августа 2007 года уволен с поста министра «за серьёзные недостатки в работе». При этом в отношении деятельности Давудова, назначенного прежним президентом Ниязовым, ожидалось расследование правоохранительных органов.

Награды и звания 
 Орден «Галкыныш»
 Медаль «За любовь к независимому Туркменистану»

Примечания

Ссылки

Литература 

 

Министры энергетики
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана